Schreber ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Paul Schreber (1842–1911), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Johann Christian von Schreber (1739–1810), deutscher Mediziner und Naturforscher
 Karl Schreber (1865–nach 1932), deutscher Physiker
 Moritz Schreber (1808–1861), deutscher Arzt, Pädagoge und Hochschullehrer, Namensgeber des Schrebergartens
 Traugott Schreber (1671–1718), Amtsvogt der Vogteien Hatten und Wardenburg 

Siehe auch:
 Kleingarten (auch Schrebergarten)
 Deutsche Schreberjugend